Le Passage kan syfta på:
 Le Passage, Isère
 Le Passage, Lot-et-Garonne
 Le Passage (musikalbum) – det andra studioalbumet av den franska sångaren Jenifer